Diduck ist der Familienname folgender Personen:
 Gerald Diduck (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Judy Diduck (* 1966), kanadische Eishockeyspielerin